Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno E.

Reference 

E